Underworld har flere betydninger:

Computerspil 
 Tomb Raider: Underworld (2008)

Film 
 Underworld (film fra 1927)
 Underworld (film fra 1985)
 Underworld (film fra 1996)
 Underworld (filmserie)
 Underworld (film fra 2003)
 Underworld: Evolution (2006)
 Underworld: Rise of the Lycans (2009)
 Underworld: Awakening (2012)

Musik 
 Underworld (band) fra England, (1980-nu)
 Camden Underworld, "The Underworld" - spillested i London

Litteratur 
 Underworld (DeLillo novel) - 1997 roman af Don DeLillo